

Андач — річка; права притока Радошинки. Протікає в округах Глоговец і Нітра.
 Андач — колишнє село; сучасна частина села Збеги.